Central Highlands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Central Highlands Council, local government area i Tasmanien, 
 Central Highlands Region, local government area i Queensland,